Curaçá (gemeente in Brazilië)
Curaca (Incaleider)